

Homonymie de patronyme

Gerard Piqué (né en 1987) était un footballeur du FC Barcelone.
 Josep Piqué (né en 1955) est un homme politique.

Jean Piqué (1935-2019) est un rugbyman.

Mitchell Piqué (né en 1979), footballeur néerlandais.

Autres 
 Le piqué, terme de photographie.
 Le piqué, textile de coton.
 Le piqué, mouvement de danse classique (voir aussi en patinage artistique).
 Le piqué, terme musical pour désigner le staccato.
 La technique d'incrustation d'or dans de l'écaille de tortue.

Voir aussi 
 Bombardier en piqué

Homonymie de patronyme